Poza Polską
 Wielka Synagoga w Bordeaux – największa synagoga we Francji
 Wielka Synagoga w Budapeszcie – największa synagoga w Europie
 Wielka Synagoga w Drohobyczu – największa synagoga zachodniej Ukrainy
 Wielka Synagoga w Gibraltarze – główna synagoga gibraltarskiej gminy żydowskiej
 Wielka Synagoga w Grodnie – największa synagoga w Grodnie
 Wielka Synagoga w Helsinkach – główna synagoga helsińskiej gminy żydowskiej
 Wielka Synagoga w Kopenhadze – główna synagoga kopenhaskiej gminy żydowskiej
 Wielka Synagoga w Jerozolimie – druga pod względem wielkości synagoga w Jerozolimie
 Wielka Synagoga chasydów z Bełza w Jerozolimie – największa synagoga w Jerozolimie
 Wielka Synagoga w Łucku – główna synagoga w Łucku
 Wielka Synagoga w Oranie – przemianowana na meczet w 1975 roku
 Wielka Synagoga w Paryżu – największa synagoga w Paryżu
 Wielka Synagoga w Pilźnie – trzecia co do wielkości synagoga na świecie
 Wielka Synagoga w Rzymie – największa synagoga w Rzymie
 Wielka Synagoga w Sydney – otwarta w 1878 roku
 Wielka Synagoga w Tbilisi – główna synagoga gminy żydowskiej w Tbilisi
 Wielka Synagoga w Tel Awiwie – synagoga w Tel Awiwie

W Polsce
 Wielka Synagoga w Białymstoku
 Wielka Synagoga w Dynowie
 Wielka Synagoga w Gdańsku
 Wielka Synagoga w Inowrocławiu
 Wielka Synagoga w Jaśle
 Wielka Synagoga w Kaliszu
 Wielka Synagoga w Kraśniku
 Wielka Synagoga w Krynkach
 Wielka Synagoga w Łodzi
 Wielka Synagoga w Łomży
 Wielka Synagoga w Makowie Mazowieckim
 Wielka Synagoga w Ostrołęce
 Wielka Synagoga w Oświęcimiu
 Wielka Synagoga w Piotrkowie Trybunalskim
 Wielka Synagoga w Płocku
 Wielka Synagoga w Radomsku
 Wielka Synagoga w Sosnowcu
 Wielka Synagoga w Stawiskach
 Wielka Synagoga w Suwałkach
 Wielka Synagoga w Toruniu
 Wielka Synagoga w Tykocinie
 Wielka Synagoga w Warszawie
 Wielka Synagoga we Włodawie

Inne
 Wielka Synagoga Chóralna w Sankt Petersburgu
 Wielka Synagoga Miejska we Lwowie
 Wielka Synagoga Przedmiejska we Lwowie
 Stara Wielka Synagoga we Włocławku
 Nowa Wielka Synagoga we Włocławku
 Synagoga Wielka w Katowicach